Сен-Пьер-д’Олерон:

 Сен-Пьер-д’Олерон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Сен-Пьер-д’Олерон — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.